Anett Pötzsch, née le  à Karl-Marx-Stadt, est une patineuse artistique est-allemande.

Deux fois championne du monde, elle remporta également en 1980 le titre olympique pour la République démocratique allemande.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Distinction 
Anett Pötzsch est décorée en 1980 de l'ordre du mérite patriotique (Vaterländischer Verdienstorden), section « Or ».

Liens externes 
 

Patineuse artistique est-allemande
Patineuse artistique allemande
Championne olympique est-allemande
Championne olympique de patinage artistique
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Championne d'Europe de patinage artistique
Récipiendaire de l'ordre du mérite patriotique en argent
Naissance en septembre 1960
Naissance à Chemnitz
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1980